szakal – drapieżnik z rodziny psowatych,
 Szakal – film (ang. The Jackal) z 1997 roku w reż. Michaela Caton-Jonesa,
 Szakal – alias Ilicha Ramíreza Sáncheza, terrorysty znanego również jako Carlos.
 Szakal – wariant zmodernizowanego pojazdu BRDM-2, zaprojektowanego na potrzeby misji w Iraku